Sahl (parochie, Viborg), een parochie in de Deense gemeente Viborg
 Sahl (parochie, Holstebro). een parochie in de Deense gemeente Holstebro